Михановичи — топоним в Белоруссии:

Населённые пункты 
 Михановичи — деревня в Минском районе Минской области.
 Михановичи — агрогородок в Минском районе Минской области.

Железнодорожный пункт 
 Михановичи —  железнодорожная станция в Минском районе Минской области.